Jarmo Laitinen – ex cestista e allenatore di pallacanestro finlandese
 Kalevi Laitinen – ginnasta finlandese
 Mika Laitinen – ex saltatore con gli sci finlandese